Георгій Квірікашвілі, Георгій Джемалович Квірікашвілі (груз. გიორგი კვირიკაშვილი; народ. 20 липня 1967 року, Тбілісі, Грузинська РСР) — грузинський політичний і державний діяч.
 Мераб Квірікашвілі, Мераб «Меко» Квірікашвілі (нар. 27 грудня 1983, Тбілісі) — грузинський регбіст.

Грузинські прізвища